Hermanna van Nassau-Beilstein († 1584), non, dochter van Johan II van Nassau-Beilstein.
 Hermanna van Nassau-Siegen (1534-?), jong overleden dochter van Willem I van Nassau-Siegen.